Бальдрик — форма мужского имени .
 Бальдрик, Лола (, род. 1971) — испанская певица и актриса.